Обержонуа́ () — фамилия французского происхождения. Известные носители:
 Обержонуа, Изак-Луи (1741—1815) — швейцарский военный и политический деятель.
 Обержонуа, Рене (1872—1957) — швейцарский художник.
 Обержонуа, Рене (1940—2019) — американский актёр.
  (1910—2004) — швейцарско-американский журналист.